Ло́пес () — популярне прізвище іспанського походження, патронім, утворений від чоловічого імені Лопе. Також розповсюджене в країнах Латинської Америки.

Відомі носії 
 Адальберто Лопес (1923—1996) — мексиканський футболіст, нападник.
 Адріан Лопес Альварес (1988) — іспанський футболіст, нападник.
 Алекс Лопес (1997) — іспанський футболіст, півзахисник.
 Альфонсо Лопес Мічельсен (1913—2007) — 24-й президент Колумбії.
 Альфонсо Лопес Пумарехо (1886—1959) — двічі президент Колумбії.
 Амадор Лопес (1983) — україно-венесуельський фехтувальник, хореограф та співак.
 Анрі Лопес (1937) — прем'єр-міністр Народної Республіки Конго.
 Антоніо Лопес-Істуріс Вайт (1970) — іспанський політик, депутат Європейського парламенту.
 Антоніо Лопес Герреро (1981) — іспанський футболіст, захисник.
 Антоніо Лопес де Санта-Анна (1794 — 1876) — мексиканський політик, багаторічний президент Мексики.
 Анхель Лопес (1981) — іспанський футболіст.
 Брайан Бакстер Арройо Лопес (1985) — мексиканський хокеїст.
 Брук Лопес (1988) — американський баскетболіст.
 Вільмер Лопес (1971) — костариканський футболіст і тренер.
 Вісенте Лопес-і-Планес — Президент Об'єднаних провінцій Ріо-де-ла-Плати.
 Густаво Адріан Лопес (1973) — аргентинський футболіст.
 Давід Лопес Сільва (1989) — іспанський футболіст.
 Давид Лопес-Суберо (1959) — іспанський плавець, олімпійський медаліст.
 Діана Лопес (1984) — американська тхеквондистка, олімпійська медалістка.
 Дієго Лопес де Когольюдо (1613—1665) — іспанський історик Мексики та Юкатану, місіонер, чернець ордену францисканців.
 Дієго Лопес Родрігес (нар. 1981, Парадела) — іспанський футболіст, воротар клубу «Мілан».
 Дженніфер Лопес (1969) — американська співачка, акторка, продюсер та дизайнер.
 Елеасар Лопес Контрерас (1883—1973) — президент Венесуели (1935—1941).
 Ермоньєс Лопес (1830 — 17 грудня 1898) — венесуельський військовий та політичний діяч, президент країни у 1887—1888 роках.
 Іван Гонсалес Лопес (*1988) — іспанський футболіст, захисник.
 Іван Лопес Мендоса (1993) — іспанський футболіст, правий захисник.
 Іві Лопес (1994) — іспанський футболіст, нападник.
 Іньїго Лопес Монтанья (1982) — іспанський футболіст, захисник.
 Кандідо Лопес (1840 — 1902) — аргентинський живописець.
 Карлос Антоніо Лопес (1790—1862) — парагвайський державний діяч, президент Парагваю (1844—1862).
 Карлос Анхель Лопес (1952—2018) — аргентинський футболіст, півзахисник.
 Клаудіо Лопес (1974) — аргентинський футболіст, нападник.
 Крістіан Лопес (1953) — французький футболіст, захисник.
 Крістіан Альфонсо Лопес (1989) — іспанський футболіст.
 Лаура Лопес (1988) — іспанська спортсменка, олімпійська медалістка.
 Лаура Лопес Валле (нар. 1988) — іспанська спортсменка, спеціалістка з синхронного плавання, олімпійська медалістка.
 Лаура Лопес Вентоса (1988) — іспанська ватерполістка, олімпійська медалістка.
 Лейла Лопес (1986) — ангольська модель, переможниця конкурсу Міс Всесвіт.
 Леопольдо Лопес (1971) — венесуельський політичний діяч і економіст.
 Ліван Лопес (1982) — кубинський борець вільного стилю, олімпійський медаліст, триразовий призер чемпіонатів світу.
 Лісандро Лопес (1983) — аргентинський футболіст, нападник клубу «Олімпік» (Ліон).
 Ліза Лопес (1971—2002) — американська співачка, автор пісень, танцівниця, реперка, акторка. Була однією з учасниць гурту TLC.
 Лісандро Есек'єль Лопес (1989) — аргентинський футболіст, захисник клубу «Хетафе».
 Луїс Альберто Лопес (1993) — мексиканський професійний боксер, чемпіон світу за версією IBF.
 Луїс Артуро Гонсалес Лопес (1900—1965) — гватемальський політичний діяч. Член Верховного суду з 1945 до 1951 року.
 Луїс Лопес Фернандес (1993) — гондураський футболіст, воротар.
 Льюїс Лопес (1997) — іспанський футболіст, захисник.
 Максі Лопес (1984) — аргентинський футболіст, нападник клубу «Мілан».
 Марга Лопес (1924—2005) — мексиканська акторка.
 Марк Лопес (1982) — американський тхеквондист, олімпійський медаліст.
 Марк Лопес Таррес — іспанський тенісист, олімпійський чемпіон.
 Марлон Лопес — нікарагуанський футболіст.
 Марта Лопес (1990) — іспанська гандболістка, олімпійська медалістка.
 Мігель Анхель Лопес (1942) — аргентинський футболіст і футбольний тренер.
 Мігель Анхель Лопес (1988) — іспанський легкоатлет (спортивна ходьба), чемпіон світу.
 Мігель Лопес де Легаспі (1502 — 1572) — іспанський конкістадор з титулом аделантадо.
 Мікель Лопес Нуньєс (1976) — кубинський боксер, олімпійський медаліст.
 Міхайн Лопес (1982) — кубинський борець греко-римського стилю, триразовий олімпійський чемпіон.
 Ніколя Лопес (1980) — французький фехтувальник (шабля), олімпійський чемпіон 2008 року.
 Орасіо Лопес Сальгадо (нар. 1948) — колишній мексиканський футболіст, нападник.
 Освальдо Лопес Арельяно (1921—2010) — гондураський політичний діяч, президент країни.
 Патрік Лопес (1978) — венесуельський професійний боксер.
 Прісцилла Лопес-Шліп (1982) — канадська легкоатлетка, олімпійська медалістка.
 Рамон Лопес де Фрейтас (1989) — бразильський футболіст, півзахисник луцької «Волині».
 Рауль Лопес (1993) — мексиканський футболіст.
 Рауль Лопес дель Кастільйо — 6-й прем'єр-міністр Куби.
 Рафаель Лопес Гутьєррес (1855—1924) — президент Гондурасу з 1920 до 1924 року.
 Робін Лопес (1988) — американський баскетболіст.
 Руй Лопес де Сеґура — іспанський шахіст і шаховий теоретик.
 Сержі (Серхі) Лопес (1965) — каталонський театральний та кіноактор.
 Серхіо Лопес Бріель — кубинський дипломат. Генеральний консул Куби в Києві (1989—1990).
 Сесар Лопес (1923 — 2001) — парагвайський футболіст, тренер.
 Скай Лопес (справжнє ім'я Коррі Флоріс) (1975) — американська порноакторка.
 Стівен Лопес (1978) — американський тхеквондист, олімпійський чемпіон.
 Теофімо Лопес (1997) — американський професійний боксер, чемпіон світу.
 Тоні Лопес (1963) — американський професійний боксер, чемпіон світу.
 Феліпе Лопес (1974) — американський баскетболіст, захисник.
 Фелісіано Лопес (1981) — іспанський тенісист.
 Франсіско Солано Лопес (1826 — 1870) — парагвайський державний діяч, президент Парагваю (1862—1869).
 Хаві Лопес (1986) — іспанський футболіст, правий захисник, півзахисник клубу «Еспаньйол».
 Херард Лопес (1977) — колишній іспанський футболіст, фланговий півзахисник.
 Хосе Іларіо Лопес (1798—1869) — президент Республіки Нова Гранада.
 Хуан Карлос Лопес (1989) — колумбійський борець греко-римського стилю.
 Хуан Карлос Перес Лопес (1990) — іспанський футболіст, лівий захисник.
 Хуан Лопес де Падилья (1490 — 1521) —іспанський повстанець, ватажок повстання Комунерос.
 Хуан Мануель Лопес (1969) — колишній іспанський футболіст, захисник.
 Хуан Мануель Лопес (1983) — пуерто-риканський боксер-професіонал.

Інше 
 Мис Лопес — півострів довжиною 55 км на західному узбережжі Центральної Африки в Габоні
 Луїс Лопес — головний герой гри «Grand Theft Auto IV: The Ballad of Gay Tony»
 4657 Лопес (4657 Lopez) — астероїд головного поясу, відкритий 22 вересня 1979 року

Див. також 
 Лопеш — португальське прізвище

Іспанські прізвища